LMS peut faire référence à :

 Le Mans Series, un championnat automobile d'endurance organisé par l'ACO ;
 Learning management system, ou plate-forme de formation à distance ;
 LMS International, société d’ingénierie qui travaille en partenariat avec des entreprises du secteur de l’automobile, de l’aéronautique et d’autres industries de fabrication de pointe ;
 , serveur multimédia initialement mis au point par  pour ses équipements puis utilisé largement avec et sans équipement dédié ;
 Loi de modernisation sociale, selon l'article licenciement boursier ;
 London Mathematical Society ;
 London, Midland and Scottish Railway, une des quatre grandes compagnies des chemins de fer britannique, avant 1948 ;
 London Missionary Society (en français, Société missionnaire de Londres) ;
 .